Marcos Alonso peut désigner :
 Marcos Alonso Imaz, dit Marquitos (1933-2012), footballeur espagnol, père de Marcos Alonso Peña ;
 Marcos Alonso Peña, dit Marcos (1959-2023), joueur puis entraîneur espagnol de football, fils de Marcos Alonso Imaz ;
 Marcos Alonso Mendoza (1990-), footballeur espagnol, fils de Marcos Alonso Peña et petit-fils de Marcos Alonso Imaz.